Frampton – miejscowość w hrabstwie Dorset (Anglia)
 Frampton – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)

 Peter Frampton – angielski muzyk, gitarzysta rockowy